Lacrimosa kan syfta på:

 Lacrimosa  – inledningsordet på en vers i Dies Irae
 Lacrimosa (musikgrupp) – en finsk-tyskt musikalisk duo, bildad 1990
 Lacrimosa (låt av Sweetbox) – en låt av Sweetbox från albumet Adagio
 Lacrimosa (singel av Kalafina) – en singel av Kalafina
 Lacrimosa (teatergrupp) – en teatergrupp och tankesmedja på Södermalm i Stockholm
 Lacrimosa (roman) – en roman från 2011 av författaren Eva-Marie Liffner